Agia (griechisch Αγία oder Αγιά, deutsch „Heilig, Sankt“) ist der Name mehrerer griechischer und zyprischer Orte:

 Agia, Gemeinde in der griechischen Präfektur Larisa, siehe Agia (Thessalien)
 Agia, ehemalige Provinz in der griechischen Präfektur Larisa, siehe Liste der ehemaligen Provinzen Griechenlands
 Agia, Landgemeinde in der zyprischen Provinz Nikosia, siehe Dilekkaya
 Agia, Dorf und Gemeindebezirk der Gemeinde Parga in der griechischen Präfektur Preveza, siehe Agia (Parga)
 Agia, Dorf und Gemeindebezirk der Gemeinde Theriso in der griechischen Präfektur Chania
 Agia, Dorf und Gemeindebezirk der Gemeinde Kouloukonas in der griechischen Präfektur Rethymno
 Agia, Siedlung in der Gemeinde Drymalia auf der Insel Naxos in der griechischen Präfektur Kykladen